Die 2. Etappe der Tour de France 2009 am 5. Juli führte über 187 km von Monaco nach Brignoles. Sie enthielt drei Zwischensprints und vier Bergwertungen der 3. und 4. Kategorie.

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Nizza (Kilometer 27) (16 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Stef Clement || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Fayence (Kilometer 91,5) (272 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Stef Clement || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Lorgues (Kilometer 138) (200 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Stef Clement || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Brignoles (Kilometer 187) (239 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Mark Cavendish  || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tyler Farrar || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Romain Feillu || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Yukiya Arashiro || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  William Bonnet || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Koen de Kort || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Lloyd Mondory || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Nikolai Trussow || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Angelo Furlan || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Saïd Haddou || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Mark Renshaw || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Alexandre Pichot || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Kenny van Hummel || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Alan Pérez || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Steven de Jongh || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Sergei Iwanow || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 
 La Turbie, Kategorie 3 (Kilometer 8,5) (491 m ü. NN; 8,5 km à 4,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Markus Fothen || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Laurent Lefèvre || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 1 Pkt.
|}

 Côte de Roquefort-les-Pins, Kategorie 4 (Kilometer 49,5) (218 m ü. NN; 4,3 km à 4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Jussi Veikkanen || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 1 Pkt.
|}

 Côte de Tournon, Kategorie 4 (Kilometer 81,5) (270 m ü. NN; 4,2 km à 3,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Jussi Veikkanen || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 1 Pkt.
|}

 Col de l'Ange, Kategorie 4 (Kilometer 129) (260 m ü. NN; 1,5 km à 3,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Jussi Veikkanen || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Stef Clement || 1 Pkt.
|}

Etappe 02
200902
200902
Brignoles

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 2